Перевага в русі
 Відношення переваги - в теорії споживання